Stigmella är ett släkte av svampar. Stigmella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar

Sporsäcksvampar
Stigmella